Pračka může být:

 pranice – výraz pro rvačku
 prací stroj
 domácí pračka
 průmyslová pračka
 pračka vzduchu – specializované čisticí zařízení
 pradlena – starší výraz pro profesionální pracovnici, jež se živila praním prádla
 pračka (fotografie) – zařízení pro praní klasických papírových fotografií (fotopračka)